Contagion (englisch „Ansteckung“) steht für:

 Contagion (Film), US-amerikanischer Thriller (2011)
 Crimson Contagion, Pandemie-Übung in den Vereinigten Staaten im August 2019
 Emotional contagion, siehe Gefühlsansteckung
 Financial contagion, makroökonomischer Ansteckungseffekt, siehe Contagion-Effekt

Siehe auch: